Füllsack ist der Familienname von

 Manfred Füllsack (* 1960), österreichischer Sozialphilosoph
 Paul Füllsack (1893–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Zacharias Füllsack (um 1570–1616), deutscher Posaunist, Komponist und Lautenist